Por Casita del Príncipe se conoce a dos monumentos de la Comunidad de Madrid (España):

 Casita del Príncipe o Casita de Abajo, en el municipio de El Escorial.
 Casita del Príncipe, en el barrio de El Pardo, en el municipio de Madrid.